Saint-Hilaire steht für:
 Saint-Hilaire, ehemalige Gemeinde im Département Haute-Saône, heute Teil der Gemeinde Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire
 St. Hilaire (Minnesota), Kleinstadt in Minnesota, USA
 Saint-Hilaire, Dorf in New Brunswick, Kanada

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Hilaire (Allier), Département Allier
 Saint-Hilaire (Aude), Département Aude
 Saint-Hilaire (Doubs), Département Doubs
 Saint-Hilaire (Essonne), Département Essonne
 Saint-Hilaire (Haute-Garonne), Département Haute-Garonne
 Saint-Hilaire (Haute-Loire), Département Haute-Loire
 Saint-Hilaire (Isère), Département Isère
 Saint-Hilaire (Lot), Département Lot
 Saint-Hilaire (Puy-de-Dôme), Département Puy-de-Dôme

Gemeinden in Frankreich mit Namenszusatz:
 Saint-Hilaire-au-Temple, Département Marne
 Saint-Hilaire-Bonneval, Département Haute-Vienne
 Saint-Hilaire-Cottes, Département Pas-de-Calais
 Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte, Département Loire
 Saint-Hilaire-de-Brens, Département Isère
 Saint-Hilaire-de-Brethmas, Département Gard
 Saint-Hilaire-de-Briouze, Département Orne
 Saint-Hilaire-de-Chaléons, Département Loire-Atlantique
 Saint-Hilaire-de-Clisson, Département Loire-Atlantique
 Saint-Hilaire-de-Court, Département Cher
 Saint-Hilaire-de-Gondilly, Département Cher
 Saint-Hilaire-de-la-Côte, Département Isère
 Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Département Gironde
 Saint-Hilaire-de-Lavit, Département Lozère
 Saint-Hilaire-de-Loulay, Département Vendée
 Saint-Hilaire-de-Lusignan, Département Lot-et-Garonne
 Saint-Hilaire-de-Riez, Département Vendée
 Saint-Hilaire-des-Landes, Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Hilaire-des-Loges, Département Vendée
 Saint-Hilaire-d'Estissac, Département Dordogne
 Saint-Hilaire-de-Villefranche, Département Charente-Maritime
 Saint-Hilaire-de-Voust, Département Vendée
 Saint-Hilaire-d’Ozilhan, Département Gard
 Saint-Hilaire-du-Bois (Charente-Maritime), Département Charente-Maritime
 Saint-Hilaire-du-Bois (Gironde), Département Gironde
 Saint-Hilaire-du-Harcouët, Département Manche
 Saint-Hilaire-du-Maine, Département Mayenne
 Saint-Hilaire-du-Rosier, Département Isère
 Saint-Hilaire-en-Lignières, Département Cher
 Saint-Hilaire-en-Morvan, Département Nièvre
 Saint-Hilaire-en-Woëvre, Département Meuse
 Saint-Hilaire-Foissac, Département Corrèze
 Saint-Hilaire-Fontaine, Département Nièvre
 Saint-Hilaire-la-Croix, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Hilaire-la-Forêt, Département Vendée
 Saint-Hilaire-la-Gérard, Département Orne
 Saint-Hilaire-la-Gravelle, Département Loir-et-Cher
 Saint-Hilaire-la-Palud, Département Deux-Sèvres
 Saint-Hilaire-la-Plaine, Département Creuse
 Saint-Hilaire-la-Treille, Département Haute-Vienne
 Saint-Hilaire-le-Château, Département Creuse
 Saint-Hilaire-le-Châtel, Département Orne
 Saint-Hilaire-le-Grand, Département Marne
 Saint-Hilaire-le-Lierru, Département Sarthe
 Saint-Hilaire-le-Petit, Département Marne
 Saint-Hilaire-les-Andrésis, Département Loiret
 Saint-Hilaire-les-Courbes, Département Corrèze
 Saint-Hilaire-les-Monges, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Hilaire-les-Places, Département Haute-Vienne
 Saint-Hilaire-le-Vouhis, Département Vendée
 Saint-Hilaire-lez-Cambrai, Département Nord
 Saint-Hilaire-Luc, Département Corrèze
 Saint-Hilaire-Petitville, Département Manche
 Saint-Hilaire-Peyroux, Département Corrèze
 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Département Loiret
 Saint-Hilaire-sous-Charlieu, Département Loire
 Saint-Hilaire-sous-Romilly, Département Aube
 Saint-Hilaire-sur-Benaize, Département Indre
 Saint-Hilaire-sur-Erre, Département Orne
 Saint-Hilaire-sur-Helpe, Département Nord
 Saint-Hilaire-sur-Puiseaux, Département Loiret
 Saint-Hilaire-sur-Risle, Département Orne
 Saint-Hilaire-sur-Yerre, Département Eure-et-Loir
 Saint-Hilaire-Taurieux, Département Corrèze

Wahlkreis in Frankreich:
 Kanton Saint-Hilaire-du-Harcouët, Département Manche

Personen:
 Hilarius von Poitiers, Kirchenlehrer des 4. Jahrhunderts, Heiliger, frz. Saint Hilaire
 Augustin François César Prouvençal de Saint-Hilaire (1779–1853), französischer Botaniker
 Émile Marco de Saint-Hilaire (1796–1887), französischer Historiker und Schriftsteller
 Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772–1844), französischer Zoologe
 Gilbert de Saint-Hilaire, kaiserlicher Arsenalhauptmann
 Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805–1861), französischer Zoologe und Ethologe
 Jean Henri Jaume Saint-Hilaire (1772–1845), französischer Botaniker und Künstler
 Josephine von Saint-Hilaire († 1859), Kochbuchautorin, siehe Die wahre Kochkunst, oder neuestes, geprüftes und vollständiges Pester Kochbuch
 Jules Barthélemy-Saint-Hilaire (1805–1895), französischer Gelehrter und Staatsmann
 Louis-Vincent-Joseph Le Blond, Comte de Saint-Hilaire, französischer Revolutionsgeneral
 Marie-Jean Blanc Saint-Hilaire (1805–1890), französischer Verleger, Romanist, Lexikograf und Baskologe
 Marcq Saint-Hilaire (1832–1889), eigentlich Adolph Laurent Anatole Marcq de Blond de Saint-Hilaire, Marineoffizier und Navigator
 Paul St. Hilaire, dominicanischer Reggae-Sänger, -Musiker und Labelbetreiber

Siehe auch:
 Saint-Hilaire-le-Grand, französische Département Marne in der Region Champagne-Ardenne
 Saint-Hilaire-de-Poitiers, vor 511 gegründetes Kloster im französischen Poitiers
 Abtei Saint-Hilaire (Aude), ehemalige Benediktinerabtei Saint-Hilaire in Saint-Hilaire, einer Département Aude in der französischen Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
 Talmont-Saint-Hilaire, eine Vendée
 Mont-Saint-Hilaire, Stadt im Südwesten der kanadischen Provinz Québec
 Mont Saint-Hilaire, Berg im Südwesten der kanadischen Provinz Québec